Le terme route 130 peut désigner : 
 Route 130 au Nouveau-Brunswick, au Canada
 Route 130 en Ontario, au Canada
 Hawaii Route 130 à Hawaï, États-Unis
 Route régionale 130 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route nationale 130 en France